En Pologne, Granowo peut désigner :

 Granowo, une gmina rurale dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Granowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Granowo, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Granowo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.